O Derbi Catalán, também conhecido como Derbi Barcelonés , é um clássico de futebol que envolve as duas maiores equipes de Barcelona e também da Catalunha, o FC Barcelona e o RCD Espanyol de Barcelona.

Rivalidade 
Na primeira metade do Século XX, durante a ditadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), o FC Barcelona era a personificação do sentimento oprimido da Catalunha, em total contraste com o RCD Espanyol, que cultivava uma espécie de submissão à autoridade central.

Em 1918, os municípios da Catalunha promoveram uma campanha para solicitar ao Governo espanhol um Estatuto de Autonomia. O FC Barcelona aderiu a esse pedido e a imprensa catalã explicou-o, dizendo "O FC Barcelona tornou-se o clube da Catalunha". A outra equipa da cidade, o RCD Espanyol, estava dissociada da reclamação.

Em numerosas ocasiões, o RCD Espanyol queixou-se de um tratamento desfavorável, por vezes diretamente ofensivo, segundo eles, para com o clube a favor do FC Barcelona por parte de alguns meios de comunicação públicos dependentes da Generalitat da Catalunha, como a TV3.

Apesar dessas diferenças de ideologia, o derbi sempre foi mais relevante para os torcedores do Espanyol do que os do Barcelona devido à diferença de objetivos.

História

Origem 
As origens do futebol na Catalunha remontam ao final do século XIX, graças à colonia inglesa residente nesta comunidade, e também graças à influência dos estudantes catalães que regressam do exterior.

Assim, a 29 de Novembro de 1899, um empresário suíço a viver em Barcelona, chamado Hans Gamper, fundou o FC Barcelona. No entanto, menos de um ano depois, a 13 de Outubro de 1900, foi também fundada em Barcelona outra sociedade desportiva, conhecida no seu início como Sociedad Española de Foot-ball (o embrião do atual RCD Espanyol de Barcelona), que foi fundada por Ángel Rodríguez Ruiz em conjunto com vários colegas da Universidade de Barcelona.

Assim, a 23 de Dezembro de 1900, o primeiro jogo foi disputado entre os dois clubes que, com o tempo, se tornariam os mais importantes da cidade de Barcelona e, por extensão, da comunidade da Catalunha: o FC Barcelona e o RCD Espanyol. O jogo foi disputado no Camp de l'Hotel Casanovas e terminou com um empate sem gols. Progressivamente, a rivalidade entre os dois clubes aumentou (tal como o número de jogos disputados entre eles), devido à existência nessa altura (início do século XX) da Copa Cataluña, que gozava de grande prestígio na Catalunha, uma vez que era um dos poucos torneios classificatórios para a Copa del Rey cuja validade foi reconhecida.

Crescimento da rivalidade 
Na década de 1920, o futebol - tal como a rivalidade entre os dois clubes - era muito popular na Catalunha, e em 1924, numa época de grande convulsão política e social, o clássico conhecido como xavalla (pertencente ao Campeonato Catalão) era jogado no Camp de Les Corts, onde ambos os adeptos estavam envolvidos em incidentes violentos que terminavam com moedas a serem atiradas para o relvado e o jogo a ser suspenso (para ser mais tarde retomado à porta fechada).

Na temporada de 1928-1929, foi decidido criar a 1ª Liga Espanhola de Futebol, da qual ambos os clubes eram membros fundadores, e praticamente desde então (excepto nas únicas 4 épocas em que o RCD Espanyol jogou na Segunda Divisão), o derby tem sido jogado pelo menos duas vezes por época.

Visões políticas e pós guerra 
Durante a década de 1930, a situação social e política convulsiva que levou à proclamação da Segunda República Espanhola acabou por conduzir a uma Guerra Civilem que o futebol como instrumento político foi utilizado em numerosas ocasiões para satisfazer os interesses de diferentes sectores sociais. Desta forma, o Catalanismo político utilizou o FC Barcelona como porta-voz e meio social para expor e divulgar as suas próprias exigências políticas, enquanto que o RCD Espanyol, por seu lado, foi classificado como centralista.Neste contexto de guerra civil, o campeonato da Liga foi suspenso, e apenas o Campeonato Catalão, a Liga Mediterrânica de Futebol e a Taça Espanha Livre foram disputados. Além disso, esta situação levou a uma queda notável tanto no número de membros como na viabilidade económica de ambos os clubes, pelo que o FC Barcelona, em 1937, fez uma digressão desportiva bem sucedida pelo México, de onde angariou cerca de 15.000 dólares que, em termos económicos e desportivos futuros, lhe permitiram distanciar-se consideravelmente do seu rival Barcelona.
Após o fim da guerra e durante o regime franquista, o FC Barcelona cresceu em número de adeptos e começou a alcançar um notável sucesso desportivo. Ao mesmo tempo, durante este mesmo período e em grande parte devido à crise institucional e econômica sofrida pelo RCD Espanyol, a equipa (ao contrário do FC Barcelona), teve algumas épocas muito irregulares que levaram mesmo a um declínio gradual do interesse dos adeptos no derby do Barcelona (uma situação totalmente diferente de antes da guerra). Mesmo assim, a 16 de Junho de 1957, teve lugar a única final da Copa do Rei entre as duas equipas catalãs, com o estádio de Montjuïc cheio de capacidade para assistir ao jogo, que foi finalmente ganho pelo FC Barcelona por um gol anulado.

O Derby "metropolitano" 
Até 2009, o Real Club Deportivo Espanyol jogou os seus jogos em casa nos estádios pertencentes à cidade de Barcelona (primeiro em Sarriá e depois no Estádio Olímpico Lluís Companys). A 2 de Agosto desse ano, os Azuis e Brancos inauguraram o seu novo estádio em Cornellá de Llobregat, que, embora pertencendo à província de Barcelona, é um município separado. Isto desencadeou um novo episódio na rivalidade entre os dois clubes. Tudo isto resultou de declarações feitas por Joan Laporta, então presidente do FC Barcelona, em que dias antes de um jogo contra o Espanyol utilizou termos como "derby metropolitano" e "rivalidade metropolitana",1 que nem a direcção nem os adeptos do RCD Espanyol gostaram, pois interpretaram-no como uma falta de respeito. Desde então, os adeptos do FC Barcelona consideram geralmente que o RCD Espanyol já não é um clube da capital catalã e que, consequentemente, foram deixados como a única equipa representativa do Barcelona. Os fãs do perico, por outro lado, ainda consideram que o clube representa a cidade de Barcelona.

Estátisticas 

 Atualizado no dia 8 de Julho de 2020

Competições maiores

Competições menores

Comparação entre as equipes por posição na liga 

• Total: Espanyol terminou 4 vezes acima do FC Barcelona na La Liga, FC Barcelona terminou 82 vezes acima do Espanyol.

Partidas oficiais

Liga

Taça nacional

Supercopa da Espanha

Taça das Cidades com Feiras

Referências 

Partidas do Futbol Club Barcelona
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona
Clássicos do futebol espanhol